Il toponimo Lipná può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Lipná, frazione di Hazlov, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Lipná, frazione di Potštát, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc